Stegna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie 
 Stegna, village du powiat de Mława ;
 Stegna, village du powiat de Przasnysz ;
 Stegna, village du powiat de Sochaczew ;

dans la voïvodie de Poméranie 
 Stegna, village ;
 Stegna, gmina du powiat de Nowy Dwór Gdański.